Jméno Valdemar III. označuje několik panovníků:
 Valdemar III. Dánský – král dánský v letech 1326–1330
 Valdemar III. Šlesvický – vévoda šlesvický v letech 1252–1257
 Valdemar III. Anhaltský – kníže anhaltský

Rozcestníky - panovník